Opus (lateinisch opus ‚Werk‘) steht für:

 Opus (Werk), ein Kunstwerk
 Opus (Audioformat), ein Audiodatenformat
 Opus Klassik, ein deutscher Musikpreis und Nachfolger des Echo Klassik
 Opus Prize, humanitäre Auszeichnung
 Opus (Album), Studioalbum (2013) des Musikprojekts Schiller
 Opus (Magazin), deutsches Kulturmagazin
 Opus (Musiklabel), ehemaliger tschechoslowakischer Schallplattenhersteller
 Opus (Automarke), ehemalige britische Automarke (1966–1972)
 Opus Cars, ehemaliger britischer Automobilhersteller (1998–1999)
 LRT Opus, litauischer Hörfunksender

Bands:
 Opus (Band), österreichische Rockband
 Opus, Name einer Amateur-Rockband aus der DDR, siehe Metropol (Band)
 Opus, Name der deutschen Popband Pur von 1980 bis 1985
 Opus, später Opus I, erstes Album der Pur Vorgängerband Opus

Opus () steht als Name für:
 Opus (König von Elis), mythischer Herrscher von Elis
 Opus (Sohn des Lokros), Person der griechischen Mythologie
 Opus (Lokris), antike Stadt in der Region Lokris in Mittelgriechenland
 Opus (Elis), antike Stadt in der Landschaft Elis auf der Peloponnes
 Titularbistum Opus, von der antiken Stadt in Elis abgeleitetes Titularbistum

OPUS steht für:
 OPUS (CAM-Software)
 OPUS (Dokumentenserver)

Siehe auch:
 Opus 3

Abkürzung